Vallanes ist der Name folgender Höfe in Island:

 Vallanes (Fljótsdalshérað) in der Gemeinde Fljótsdalshérað
 Vallanes (Skagafjörður) im Skagafjörður 
 Vallanes (Hvalfjarðarsveit) im Hvalfjarðarsveit